Havoc es una película de thriller de acción estadounidense-británica escrita y dirigida por Gareth Evans y producida y protagonizada por Tom Hardy, para la plataforma en streaming de Netflix.

Argumento 
Después de que un negocio de drogas sale mal, el detective Walker (Tom Hardy) debe abrirse camino a través de un inframundo criminal para rescatar al hijo separado de un político, mientras desenreda la oscura red de conspiración y corrupción de su ciudad. Una historia llena de golpes, peleas y probablemente muchas explosiones.

Reparto 

 Tom Hardy como Walker. 
 Forest Whitaker
 Timothy Olyphant
 Justin Cornwell
 Jessie Mei Li
 Yeo Yann Yann
 Quelin Sepúlveda
 Luis Guzmán
 Sunny Pang
 Michelle Waterson

Estreno 
La película está programada para ser lanzada en Netflix en todo el mundo.

Referencias

Enlaces 

 

Películas sin estrenar
Películas sobre narcotráfico
Películas de Reino Unido
Películas de Estados Unidos
Películas de acción suspenso de los Estados Unidos
Películas en inglés